Пьо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пьо, Жан (1890—1951) — французский фехтовальщик, олимпийский чемпион и чемпион мира. 
 Пьо, Морис (1912—1996) — французский фехтовальщик, призёр чемпионата мира и Олимпийских игр.
 Пьо, Сандрин (род. 1965) — французская оперная певица (сопрано), исполнительница барочной музыки.